Буррели — албанский топоним. Может означать:

 Буррели — город.
 Буррели (тюрьма) — тюрьма.